Jaś Fasola – serial animowany opowiadający o nowych perypetiach Jasia Fasoli.

Jaś Fasola w Polsce 
W Polsce animowanego Jasia Fasolę można było oglądać na kanale TVP1 pod tytułem Pan Fasola w wersji z lektorem (był nim Maciej Gudowski). Serial nie miał stałej pory emisji. Przez wiele lat można go było na antenie stacji BBC Entertainment o stałej porze (od poniedziałku do piątku o 9:00) z lektorem. Jest też dostępny na DVD – w Polsce zostały wydane dwie płyty (z siedmiu). Od 1 czerwca 2015 serial jest emitowany na kanale Boomerang zarówno w oryginalnej emisji, jak również później z dubbingiem.

Postacie

Pierwszoplanowe 
 Jaś Fasola – główny bohater, zawsze ma jakieś kłopoty.
 Teddy – pluszowy miś Jasia.

Drugoplanowe 
 Irma Gobb – dziewczyna Jasia. Też ma pluszowego misia.
 Pani Wicket – właścicielka domu, w którym mieszka Jaś Fasola. Bardzo go nie lubi.
 Scrapper – jednooki kot Pani Wicket. Nie znosi Jasia Fasoli tak samo jak jego właścicielka.

Inni 
 Policjantka – surowo karze za przestępstwa. Nie lubi Jasia.
 Sąsiedzi – gruby mężczyzna, jego żona oraz trójka dzieci. Są bardzo niemili i hałaśliwi, często doprowadzają Jasia do szału.
 Włamywacze – dwójka oprychów, jeden jest niski i chudy, a drugi bardzo gruby. Jasiowi udało się kilka razy im przeszkodzić.
 Harry – kolega Jasia ze szkoły, bardzo lubi jeść, przez co jest bardzo gruby. Odwiedził Jasia w odcinku „The Visitor”.
 Bill – właściciel eleganckiej restauracji, bardzo chciwy.
 Mim – denerwujący mim. Przez cały czas naśladuje innych ludzi.
Roxy – znana piosenkarka.

Samochody 
 Mini – zielony samochód Jasia Fasoli.
 Trójkołowiec – niebieski Robin Reliant, Jaś lubi z niego żartować.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: 
 Paweł Galia (odc. 53-104),
 Katarzyna Ciecierska (odc. 105-117)
Dialogi: 
 Kaja Sikorska (odc. 53-104),
 Anna Wysocka (odc. 105, 108, 112, 116-117)
Dźwięk: Jagoda Bogusz, Łukasz Fober, Krzysztof Jaworski, Adam Łonicki, Sergio Pinilla, Mikołaj Urbański
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Udział wzięli:
 Jarosław Boberek – Jaś Fasola
 Katarzyna Kozak – Pani Wicket
 Bożena Furczyk – Irma Gobb
oraz:
 Bernard Lewandowski –
 Syn pana Bruisera (odc. 54, 66-67),
 Chłopiec (odc. 65),
 Rudowłosy chłopiec (odc. 69)
 Paweł Szczesny –
 Pan Bruiser, ojciec chłopca (odc. 54, 67, 83, 87, 100),
 Bill Durr (odc. 58),
 Pan Maggs (odc. 62),
 Ojciec dziewczynki (odc. 64),
 Śmieciarz (odc. 66, 94),
 Hipolit (odc. 70),
 Sprzedawca telefonów (odc. 73),
 Reżyser (odc. 75),
 Turysta (odc. 78),
 Mężczyzna w windzie (odc. 81),
 Policjant (odc. 86, 91, 93, 95, 104),
 Zapaśnik #1 (odc. 89),
 Obserwator ptaków #1 (odc. 90)
 Krzysztof Zakrzewski –
 Taksówkarz (odc. 54),
 Oszust w lunaparku (odc. 56),
 Policjant Bobby McDim (odc. 58),
 Sierżant (odc. 59),
 Kelner (odc. 61),
 Facet na stoisku z loterią (odc. 61),
 Nowy nauczyciel (odc. 69),
 Dickie Kanciarz (odc. 61),
 Lekarz (odc. 76),
 Pracownik opery (odc. 77),
 Klient taksówki (odc. 78)
 Miłogost Reczek –
 Steward (odc. 55),
 Sierżant (odc. 58-59),
 Prowadzący konkurs jedzenia (odc. 62),
 Ochroniarz (odc. 63),
 Ksiądz (odc. 65, 72),
 Lord Fasola (odc. 70),
 Taksówkarz (odc. 78)
 Zuzanna Galia –
 Susan (odc. 55),
 Córka pana Bruisena (odc. 64, 79),
 Gazeciarka (odc. 65),
 Narzeczona (odc. 73),
 Kasjerka (odc. 73)
 Ewa Serwa –
 Mama Susan (odc. 55),
 Prowadząca prognozę pogody (odc. 57),
 Kobieta z dzieckiem na parkingu (odc. 63),
 Pracowniczka hotelu (odc. 64),
 Spikerka (odc. 66),
 Kwiaciarka (odc. 72),
 Właścicielka Mozarta (odc. 77),
 Klientka taksówki (odc. 78),
 Reporterka (odc. 91),
 Organizatorka konkursu (odc. 91)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
 Sklepikarz (Bibliotekarz) (odc. 56, 61, 66),
 Pracownik działu z meblami (odc. 63),
 Listonosz (odc. 65),
 Kierowca autobusu (odc. 68),
 Nauczyciel (odc. 69),
 Narzeczony (odc. 73),
 Facet od klapsów (odc. 75),
 Spiker (odc. 83),
 Pracownik banku (odc. 86),
 Obserwator ptaków #2 (odc. 90),
 Robot (odc. 95),
 Policjant (odc. 102)
 Ilona Kuśmierska –
 Staruszka (odc. 56, 58, 68, 70, 76, 82, 86, 89, 94),
 Królowa (odc. 84, 98)
 Marek Bocianiak –
 Dyrektor banku (odc. 58),
 Dyrektor szkoły (odc. 69),
 Cudzoziemiec (odc. 74),
 Operator robota-dinozaura (odc. 75),
 Bileter (odc. 77)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Mama Lorda Fasoli (odc. 70)
 Joanna Pach –
 Panna młoda (odc. 72),
 Cudzoziemka (odc. 74),
 Śpiewaczka (odc. 77)
 Paweł Galia – Pracownik pralni chemicznej (odc. 77)
 Robert Tondera –
 Dostawca (odc. 79),
 Złodziej #1 (odc. 86),
 Bileter (odc. 102)
 Artur Pontek –
 Sprzedawca balonów i naklejek (odc. 79),
 Pracownik domu kultury (odc. 83),
 Komentator (odc. 89)
 Wojciech Chorąży – Pracownik siłowni (odc. 79)
 Agnieszka Fajlhauer – 
 Mama chłopca (odc. 81),
 Ekspedientka (odc. 105)
 Jacek Król –
 Strażak (odc. 81),
 Komentator meczu golfa (odc. 92),
 Złodziej (odc. 104)
 Zbigniew Konopka –
 Kierowca królowej (odc. 84),
 Złodziej #2 (odc. 86),
 Zapaśnik #2 (odc. 89),
 Don Crustyoni (odc. 101)
 Dominika Sell – Bileterka (odc. 91)
 Jarosław Domin – Włamywacz (odc. 93)
 Janusz Wituch – Magik (odc. 99)
 Marek Robaczewski – Eduardo (odc. 113)
 Anna Wodzyńska – Pani z dezynsekcji (odc. 118)
 Olaf Marchwicki
 Anna Apostolakis
 Jan Kulczycki
 Cezary Kwieciński
 Cezary Nowak
 Piotr Tołoczko
 Jakub Strach
 Paulina Komenda
 Ewa Kania
 Krzysztof Cybiński
 Tomasz Jarosz
 Jan Staszczyk
 Stefan Knothe
 Piotr Bąk
 Paweł Paprocki
 Wojciech Paszkowski
 Maksymilian Michasiów
 Mateusz Kwiecień
 Karol Kwiatkowski
 Magdalena Kaczmarek
 Agata Pruchniewska
 Anna Szymańczyk
 Michał Podsiadło
 Aleksander Sosiński
 Łukasz Węgrzynowski
i inni

Lektor:
 Jacek Brzostyński (tytuły odcinków; napisy ekranowe – odc. 79-130),
 Paweł Galia (napisy ekranowe – odc. 53-78)

Spis odcinków

Gra 
W 2007 roku miała miejsce premiera gry Mr. Bean na platformy PlayStation 2 i Nintendo DS. Mr. Bean jest to prosta w obsłudze gra zręcznościowa stworzona dla najmłodszych graczy. W trakcie zabawy gracz wciela się w postać Jasia Fasoli. W trakcie gry tytułowy bohater wyrusza na poszukiwania zaginionego misia o imieniu Teddy. W celu jego odnalezienia gracz musi zbadać kilkanaście różnych plansz. Gracz rozwiązuje też proste zagadki mające na celu odblokowanie dalszej drogi.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 oficjalna strona serialu

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002